де Йонг () — нидерландская фамилия.

Известные носители 
 Де Йонг, Андре (род. 1996) — новозеландский футболист.
 Де Йонг, Адрианус (1882—1966) — нидерландский фехтовальщик.
 Де Йонг, Антуанетта (род. 1995) — нидерландская конькобежка.
 де Йонг, Боб (род. 1976) — нидерландский конькобежец.
 де Йонг, Бой (род. 1994) — нидерландский футболист.
 де Йонг-Мюрен, Бьянка (род. 1986) — нидерландская шахматистка.
 де Йонг, Вим (1922—2012) — нидерландский шашист.
 де Йонг, Герман (1898—1985) — нидерландский шашист.
 де Йонг, Джерри (род. 1964) — нидерландский футболист.
 де Йонг, Джордж (род. 1953) — нидерландский волейболист, тренер.
 де Йонг, Идске (род. 1984) — нидерландская кёрлингистка.
 де Йонг, Йоханнес (1885—1955) — нидерландский кардинал.
 Де Йонг, Летиция (род. 1993) — нидерландская конькобежка.
 де Йонг, Людолф (1616—1679) — живописец голландской школы.
 де Йонг, Люк (род. 1990) — нидерландский футболист.
 де Йонг, Марк (род. 1984) — канадский гребец-байдарочник.
 де Йонг, Марсель (род. 1986) — канадский футболист.
 де Йонг, Маурис (род. 1973) — нидерландский композитор и музыкант.
 Де Йонг, Мейндерт (1906—1991) — американский детский писатель.
 Де Йонг, Мишель (род. 1999) — нидерландская конькобежка.
 де Йонг, Найджел (род. 1984) — нидерландский футболист.
 де Йонг, Пит (1915—2016) — нидерландский политик, премьер-министр Нидерландов (1967—1971).
 Де Йонг, Питер (род. 1970) — нидерландский футбольный тренер и функционер.
 де Йонг, Регги (род. 1964) — нидерландская пловчиха.
 де Йонг, Рейчел (по мужу — Винберг; род. 1979) — канадская гребчиха.
 де Йонг, Сим (род. 1989) — нидерландский футболист.
 де Йонг, Талита (род. 1993) — нидерландская велогонщица.
 де Йонг, Тео (род. 1947) — нидерландский футболист, тренер.
 Де Йонг, Тонни (род. 1974) — нидерландская конькобежка.
 де Йонг, Френки (род. 1997) — нидерландский футболист.
 де Йонг, Хенк (род. 1964) — нидерландский футбольный тренер
 де Йонг, Ян (1912) (1912—1992) — нидерландский футболист.
Де Йонг, Ян (1963) (род. 1963) — нидерландский футболист и тренер.

См. также 
 Де Йонге
 Йонг
Де Йонг, Ян